Палль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Палль, Ольга (род. 1947) — австрийская горнолыжница.
 Палль, Элизабет (род. 1951) — австрийская горнолыжница.

См. также 
 Паль